GLC puede referirse a:

 GLC, un rapero estadounidense
 Glucosa, una forma de azúcar simple que se encuentra libre en las frutas y en la miel.
 Greater London Council